Le Semeur, chant de l'Université libre de Bruxelles
 Le Semeur, tableau d'Ivan Grohar (1907)
 Le Semeur, film français de Marine Francen, sorti en 2017
 Le Semeur, journal des étudiants protestants.

Notes et références